Христофо́р Христофо́рович Кни́пер (5(16).10.1788, Санкт-Петербург — 23.06(4.07).1850, Москва) — русский офицер, подполковник, статский советник, участник финляндской кампании, Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. За храбрость награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». Смотритель кавказских минеральных вод, казначей Московской комиссариатской комиссии.

Биография 
Христофор Христофорович Книпер родился 5 октября 1788 г. в Санкт-Петербурге, в семье штаб-лекаря Конного лейб-гвардии полка и Святейшего правительствующего Синода, статского советника Христофора Павловича Книпера (1749—1818), получившего в 1803 году дворянское достоинство с дипломом и гербом. Воспитывался Христофор Христофорович в Императорском военно-сиротском доме (впоследствии Павловский кадетский корпус), по окончании которого 2 февраля 1806 г. был выпущен подпоручиком во 2-й егерский полк (затем Омский 96-й пехотный полк); шефом полка в то время (07.05.1803 — 23.11.1809) состоял двоюродный брат Христофора Христофоровича полковник (с 12.12.1807 генерал-майор) Павел Карлович Книпер 2-й (1768—1809). А в период с 29.01.1810 по 01.09.1814 — шефом полка был другой его двоюродный брат — полковник (с 15.09.1813 генерал-майор) Фёдор Евстафьевич Книпер.

Первое боевое крещение молодой офицер получил в 1808 году в финляндскую кампанию. Уже 25 февраля подпоручику Книперу за понесённые им труды была объявлена Высочайшая благодарность. В этой войне он сражался против шведских войск под городами Гельсингфорсом (29.02) и Никорлебы (11.04) и деревнями Мутом (12.02), Гостелло (5.03), Кирка Перхо (27.06), Ланфертом (17 и 25.08). 30 сентября 1808 г. Христофор Христофорович был произведён в поручики. За отличие в сражении 2, 3, 4 и 5 марта 1809 года при занятии Аландских островов получил «Высочайшее благоволение».

17 марта 1810 г. Х. Х. Книпер был переведён из 2-го егерского полка в Гренадерский графа Аракчеева полк, а 6 ноября того же года произведён в штабс-капитаны.

В Отечественную войну 1812 года Христофор Христофорович вместе с гренадерским графа Аракчеева полком принял участие в сражении против французских войск в пределах Российской империи: при городе Смоленске (5.08), деревне Любине (7.08), селах Бородине (26.08), Тарутине (6.10), Малом Ярославце (14.10). За оказанную храбрость при селе Бородине приказом, отданным по армии главнокомандующим князем М. И. Кутузовым-Смоленским, награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.

В походе 1813 года Х. Х. Книпер участвовал в боях в Варшавском герцогстве, Пруссии, Силезии. За оказанное отличие в сражении 20 апреля 1813 г. при Лютцене (Саксония) приказом по армии от 27 сентября 1813 г. получил «Высочайшее благоволение». 17 мая 1813 г. при Кёнигсварте в атаке неприятельского авангарда Х. Х. Книпер был ранен в левую ногу ружейной пулей. За храбрость в этом бою списком по армии он был награждён главнокомандующим генералом от инфантерии графом Барклаем-де-Толли золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В 1814 году Х. Х. Книпер участвовал в завершении похода против наполеоновской армии и получил серебряную медаль «В память Отечественной войны 1812 года».

31 декабря 1815 г. Х. Х. Книпер был произведён в капитаны, а 18 ноября 1816 г. — в майоры. На военной службе Христофор Христофорович находился до 17 января 1818 г., когда, вследствие старого ранения в войну 1812 г., был уволен из армии с чином подполковника.

После увольнения из армии Христофор Христофорович продолжил службу в гражданских ведомствах в чине надворного советника. В январе 1820 г. Х. Х. Книпер был назначен смотрителем Кавказских Минеральных Вод. В этой должности он состоял до февраля 1821 года. 12 октября 1823 года Христофор Христофорович был определён казначеем Московской комиссариатской комиссии. В 1824 году он получил чин коллежского советника, а в 1832 году — статского советника. В должности казначея Московской комиссариатской комиссии он пробыл до 6 июня 1844 г. По состоянию здоровья он был вынужден уйти с должности казначея, и работал до смерти 23 июня 1850 г. чиновником при той же комиссариатской комиссии. За время своей работы был награждён орденами Святой Анны 2-й степени и Святого Станислава 2-й степени, а также знаками отличия за безупречную службу за 25 и 30 лет.

Краткая биография Х. Х. Книпера составлена его правнуком Всеволодом Николаевичем Арнольдом в 1971 году по сохранившимся формулярным спискам и «Домашней книге» Книперов. Нагрудный фрачный знак к золотой шпаге «За храбрость» хранится в семье потомков Христофора Христофоровича.

Семья 

Жена ─ Александра Антоновна (ур. Марцинкевич) (1803 ─ 6.04.1878)

Дети: 1. Виктор (31.10.1825 ─ 1.10.1892); 2. Наталья (27.09.1831 ─ 29.09.1911), мать художника А. Н. Степанова; 3. Лидия (16.10.1832 ─ 1916); 4. Николай (4.12.1833 ─ 1899); 5. Александр (28.06.1835 ─ 1883); 6. Софья (5.06.1836 ─ 15.12.1895); 7. Лев (1838 ─ ?); 8. Константин (15.03.1839 ─ 15.02.1898); 9. Сергей (13.06.1840 ─ 1916); 10. Ольга (1841 ─ 1849); 11. Фёдор (18.10.1842 ─ 1920); 12. Иван (19.05.1844 ─ 2.01.1925 н. с.).

Источники 

 Княжнин Б. Я. Биографии штаб и обер-офицеров Гренадёрского графа Аракчеева полка, СПБ, 1816 г.
 Попов Н. Н. История 2-го Гренадерского Ростовского полка, М., 1889.
 Ранцов В. В. История 96-го пехотного Омского полка, СПБ, 1902.
 БОРОДИНО. Документы, письма, воспоминания, М., 1962 г.
 «Список прямых потомков Генералов, Штаб- и Обер-офицеров, по мужской линии, участников Бородинского сражения и Отечественной войны». ГА РФ (Ф. 816. Оп. 1. Д. 191. Лл. 102 ─ 123 об.)
 Формулярные списки.
 «Домашняя книга» Книперов.

Ссылки 

Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Подполковники (Российская империя)
Участники Бородинского сражения